Adjunkt (von lateinisch adiunctus „verknüpft, angebunden“) steht für:

 Adjunkt, Mehrzahl Adjunkten, Amtsbezeichnung
 Adjunkt (Syntax), Mehrzahl Adjunkte, in der Grammatiktheorie

Siehe auch:
 Adjunkte (Mehrzahl Adjunkten, in der linearen Algebra)
 Adjunktion (Begriffsklärung)
 Adjunktor (Begriffsklärung)